Une manufacture est un bâtiment industriel dans lequel des produits sont fabriqués à la main par des ouvriers
 La Manufacture, Haute école des arts de la scène, école supérieure de théâtre, de danse et de différents métiers des arts de la scène en Suisse
 Théâtre de la Manufacture, théâtre situé à Nancy
 Théâtre de la Manufacture des Abbesses, théâtre de Montmartre (Paris)
 La Manufacture de Colmar, théâtre situé à Colmar
 La Manufacture, théâtre situé à Mulhouse
 La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile, situé à Roubaix
 Campus chorégraphique La Manufacture, est un lieu de création, de formation et de représentations, créé par Vendetta Mathea situé à Aurillac.
 La « Manufacture », organisation secrète et service de renseignements contre-révolutionnaire français, fondée en 1790.